Vox è un album di Giuni Russo, pubblicato nel 1983 su etichetta CGD.

Il disco 
Si tratta del secondo long playing inciso col nome di Giuni Russo.

Sull'onda del successo di Un'estate al mare, venne pubblicato questo LP che comprende brani di grande sperimentazione vocale come Oltre il muro, Post-moderno, L'oracolo di Delfi (il cui testo è stato scritto dal critico musicale Mario Luzzatto Fegiz sotto lo pseudonimo di Faffner) e Le grandi colpe, quest'ultima firmata anche da Roberto Cacciapaglia.

Le canzoni utilizzate per la promozione del disco furono Good good bye, già pubblicato come singolo nell'autunno del 1982, Abbronzate dai miraggi, Buenos Aires e Sere d'agosto (presentata anche al Festivalbar).

Continua la collaborazione di Giuni Russo con Franco Battiato, Giusto Pio, Alberto Radius, Maria Antonietta Sisini e Francesco Paolo Messina.

Il 17 aprile 2012 la Rhino Records pubblica, in un cofanetto digipack, le ristampe originali di Vox e Mediterranea, messo in commercio l'anno seguente.

Tracce

Singoli 
 Good good-bye/Post-moderno
 Good good-bye/Un'estate al mare (per il mercato francese)

Entrambi i 45 giri furono pubblicati sul finire del 1982, anticipando l'uscita dell'album.

Formazione 
 Giuni Russo – voce 
 Paolo Donnarumma – basso 
 Alfredo Golino – batteria
 Gianni Zilioli – bandoneón
 Stefano Previsti – tastiera 
 Flaviano Cuffari – timpani 
 Alberto Radius – chitarra 
 Enzo "Titti" Denna – programmazione

Note

Collegamenti esterni